Příjmení Engle nese více různých osobností:

 Clair Engle (1911–1964) – americký politik
 Joseph Engle (* 1932) – americký astronaut
 Robert F. Engle (* 1942) – americký ekonom

Související články 
 Engl
 Engel
 Englert